Ctesibius ist die latinisierte Form des altgriechischen Namens Ktesibios.

Namensträger:
 Ktesibios, Techniker, Erfinder und Mathematiker, lebte und wirkte im 3. Jh. v. Chr. in Alexandria
 Ktesibios von Chalkis, antiker Philosoph der elisch-eretrischen Schule, bisher dem 4. Jh. v. Chr. zugeordnet